Tynes ist der Familienname folgender Personen:

 Keith Tynes (* 1954), US-amerikanischer Soul-, Gospel-, Jazz-, Pop- und Musical-Sänger, Entertainer und Komponist
 Karissa Tynes, US-amerikanische Schauspielerin